Vadregény (1943) Tersánszky Józsi Jenő regénye
Vadregény (1987; eredeti címe: Into the Woods) James Lapine és Stephen Sondheim szerzőpáros második közös musicalje, a Grimm-mesék főszereplőivel szőtt kalandokból
Vadregény (1997) Földi László második könyve - Vadászélmények Csantavértől Afrikáig
Vadregény (2003) Csaplár Vilmos reformkorban játszódó szerelmi és politikai intrikák köré épülő regénye
Vadregény (2014; eredeti címe: Into the Woods) Rob Marshall filmadaptációja az 1987-es musical alapján

Hasonló
Fától az erdőt (Into the Woods) a Született feleségek (Desperate Housewives) című amerikai filmsorozat hatvanhetedik epizódja
--